Perekop (ukrainisch Перекоп) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Perekop (Armjansk), Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Armjansk
 die dortige Landenge von Perekop

 Perekop (Henitschesk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk

Siehe auch:
 Krasnoperekopsk